Кири́лл Алекса́ндрович Деми́дов (; 18 августа 1996) — украинский футболист,  нападающий, клуба «Никополь».

Биография

Ранние годы 
Воспитанник ДЮСШ запорожского «Металлурга». С 2009 по 2013 год провёл 29 матчей и забил 3 мяча в чемпионате ДЮФЛ.

Клубная карьера

«Металлург» 
7 августа 2013 года дебютировал за юниорскую (U-19) команду «Металлурга» в домашней игре против «Севастополя», а за молодёжную (U-21) команду впервые сыграл 28 февраля 2015 года в выездном поединке против ужгородской «Говерлы».

29 ноября 2015 года дебютировал в основном составе «Металлурга» в выездном матче Премьер-лиги против луцкой «Волыни», в котором отыграл первый тайм, после чего был заменён на Романа Стефурака в начале второй половины встречи. Во время зимнего перерыва сезона 2015/16 покинул «Металлург» в связи с процессом ликвидации клуба. Всего за время выступлений в составе запорожской команды провёл 1 поединок в чемпионате, 14 игр (в которых забил 2 мяча) в молодёжном первенстве и 24 матча (в которых забил 2 гола) в юношеском турнире.

«Металлист» 
17 февраля 2016 года был официально заявлен в состав харьковского «Металлиста». 5 марта того же года дебютировал за молодёжную (U-21) команду харьковчан в матче против луцкой «Волыни».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Металлург» (Запорожье) 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлург» Запорожье